Reepham (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Reepham (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk